Patrick Fischer, né le  à Samedan est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Aussi appelé Patrick Fischer II par les médias, en raison de son homonymie avec l'attaquant Patrick Fischer, il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Grison d'origine, Patrick Fischer a commencé le hockey sur glace au HC Saint-Moritz, avant de débuter en Ligue nationale B avec le HC Coire, lors de la saison 1995-1996. Après quatre saisons dans le club rhétique, dont la dernière se termine par une défaite dans la série de promotion/relégation face au SC Langnau Tigers, il rejoint le EV Zoug. Il quitte le club de Suisse centrale pour rejoindre le SC Rapperswil-Jona pour la saison 2004-2005. Il joue à Rapperswil jusqu'à la fin de la saison 2008-2009, lorsqu'il décide de retourner au Herti.

Carrière internationale 
Patrick Fischer a pris part à deux championnats du monde junior, en 1997 et 1998, ainsi qu'à deux mondiaux senior, en 2002 et 2003.

Palmarès 
Ligue nationale B
Champion en 1999 avec le HC Coire
Championnat du monde junior
 Médaille de bronze en 1998

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996|| HC Coire||  LNB
| 35 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997|| HC Coire||  LNB
| 36 || 2 || 7 || 9 || 22 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1997-1998|| HC Coire||  LNB
| 32 || 2 || 4 || 6 || 22 || 9 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1998-1999|| HC Coire||  LNB
| 40 || 2 || 2 || 4 || 30 || 18 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 1999-2000|| EV Zoug|| LNA
| 45 || 0 || 4 || 4 || 39 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2000-2001|| EV Zoug|| LNA
| 44 || 2 || 2 || 4 || 54 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2001-2002|| EV Zoug|| LNA
| 43 || 3 || 8 || 11 || 36 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2002-2003|| EV Zoug||  LNA
| 39 || 3 || 6 || 9 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004||EV Zoug||  LNA
| 47 || 0 || 4 || 4 || 26 ||  5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2004-2005|| SC Rapperswil-Jona||  LNA
| 34 || 2 || 6 || 8 || 42 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2005-2006|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA
| 44 || 5 || 10 || 15 || 78 || 12 || 0 || 0 || 0 || 20
|-
| 2006-2007|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA
| 44 || 7 || 11 || 18 || 68 || 7 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2007-2008|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA
| 50 || 5 || 11 || 16 || 70 ||  5 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
| 2008-2009|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA
| 31 || 4 || 9|| 13 || 40 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010|| EV Zoug||  LNA
| 49 || 3 || 14 || 17 || 32 || 11 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2010-2011|| EV Zoug||  LNA
| 49 || 3 || 11 || 14 || 30 || 10 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2011-2012|| EV Zoug||  LNA
| 50 || 0 || 7 || 7 || 38 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2012-2013|| EV Zoug||  LNA
| 49 || 3 || 8 || 11 || 24 || 14 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2013-2014|| EV Zoug||  LNA
| || || || || || || || || || 

| 618 || 40 || 111 || 151 || 642 || 102 || 5 || 10 || 15 || 86

| 143 || 7 || 14 || 21 || 80 || 30 || 1 || 2 || 3 || 22

|1997||  Suisse -20 ans ||CM Jr.
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 ||
|-
|1998 ||  Suisse -20 ans||CM Jr.
| 7 || 0 || 1 || 1 || 14 ||  +4 || Médaille de bronze
|-
|2002||  ||CM
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 ||
|-
|2003||  Suisse ||CM
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|-
| 2012||EV Zoug || Trophée européen || 8|| 1|| 0|| 1|| 16|| ||  de la Division Ouest

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1978
Naissance à Samedan
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Coire
Joueur du EV Zoug
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Sportif grison
Défenseur de hockey sur glace